Garten-Primel bezeichnet

 die aus der Stängellosen Schlüsselblume (Primula vulgaris) gezüchteten Primelsorten. 
 die aus der Bastard-Aurikel (Primula ×pubescens) gezüchteten Primelsorten